Sociale bijstand, de regels waarin een staat voorziet om zijn burgers in hun sociale behoeften bij te staan
 Participatiewet, Nederlandse wet (vanaf 2 juli 2014), regelt de bijstand van overheidswege. 
Wet werk en bijstand, Nederlandse wet (2003-2014), regelde de bijstand van overheidswege.
 Algemene bijstandswet, voormalige Nederlandse wet (1965-2003) regelde de bijstand van overheidswege.
 Bijstandsmoeder
 rechtskundige bijstand; zie Recht § Rechtshulp
 Rechtsbijstandverzekering
 Geestelijke bijstand, hulp door een geestelijke

Zie ook 
 VVOB, voorheen Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand
 Bijstandseenheid